Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 10 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 X Korpus Armijny (niemiecki)